Dequalifizierung hat mehrere überlappende Bedeutungen:

 Dequalifikation, der Verlust oder die Entwertung bestehender beruflicher Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person (Qualifikation). 
 Downgrading, die Zuweisung von Tätigkeiten, die einen Arbeitnehmer unterfordern, oder ein Für-weniger-wichtig-Erklären seiner Tätigkeiten.